Resultats del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 de la temporada 1972, disputat al circuit de Österreichring el 13 d'agost del 1972.

Resultats

Altres 
 Pole: Emerson Fittipaldi 1' 35. 97

 Volta ràpida: Denny Hulme 1' 38. 32 (a la volta 47)

Referències 
 

Àustria
1972